Андре́евка — деревня Тихвинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Возникла после 1929 года.

Расположена на правом берегу реки Плавица. На юге поселения — устье безымянного ручья, впадающего в Плавицу. На севере — автомобильная дорога Добринка — ст. Плавица — ст. Хворостянка.

Населенные пункты, расположенные вблизи Андреевки:

 Тихвинка ~ 1,08 км
 Петровка ~ 1,81 км
 Боровское ~ 1,86 км
 Алексеевка ~ 2,06 км.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района